Salamov ist der Familienname folgender Personen:

 Umar Salamov (* 1994), russischer Boxer im Halbschwergewicht
 Ulugbek Salamov (* 1979), usbekischer Straßenradrennfahrer